Ordet interval har flere betydninger:
 Interval (matematik) - Inden for matematikken er et interval bestemt af en start- og en slut værdi.
 Toneinterval - Inden for musikken
 Et interval er oftest en afstand i tid, såsom time, dag eller uge
 Interval (film fra 1967) - novellefilm instrueret af Ole Roos